Тернер (округ, Джорджія)
 Тернер (округ, Південна Дакота)